Cauayan (Isabela), een stad in de Filipijnse provincie Isabela;
 Cauayan (Negros Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Occidental.